Ferrão bzw. Ferrao ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Ferrão (* 1959), portugiesischer Schauspieler
 Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão (* 1953), Patriarch von Ostindien und Erzbischof des Erzbistums Goa e Damão
 Joaquim António da Silva Ferrão, portugiesischer Gouverneur
 Julieta Ferrão (1899–1974), portugiesische Kunsthistorikerin und Schriftstellerin
 Luiz Carlos Tavares Ferrao Amorim (* 1977), brasilianischer Radrennfahrer, siehe Luiz Amorim
 Raul Ferrão (1890–1953), portugiesischer Komponist

Ferrão steht für:
 Ferrão (Futsalspieler) (* 1990), brasilianischer Futsal-Spieler

Siehe auch:
 Ferraro